Астрид Кумбернусс (, род. 5 февраля 1970 года, Гревесмюлен, Мекленбург — Передняя Померания, Германия) — бывшая немецкая толкательница ядра, олимпийская чемпионка 1996 года, трёхкратная чемпионка мира (1995, 1997, 1999), чемпионка Европы 1990 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (1994, 1996).

Биография 
Начала заниматься толканием ядра в 13 лет. Дебютировала на международных соревнованиях в 1987 году на чемпионате Европы среди юниоров, где стала серебряным призёром в метании диска. В 1988 году на чемпионате мира среди юниоров в Грейтер-Садбери стала серебряным призёром в метании диска. В 1989 году на чемпионате Европы среди юниоров победила в метании диска и толкании ядра.

В 1990 году победила в толкании ядра на чемпионате Европы в Сплите, и всё следующее десятилетие была одной из сильнейших спортсменок в этой дисциплине. В 1997 году была признана «Лучшей легкоатлеткой Европы». В 1998 году родила сына Филиппа. В 2005 году завершила спортивную карьеру.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Толкатели ядра Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике